Регенгу () — португальська власна назва.

Топоніми

Регенгу-Гранде — парафія.